Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Hall of Fame Tennis Championships 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl mexisko-americký pár Santiago González a Scott Lipsky, který skončil v prvním kole na raketách Američanů Denise Kudly hrajícího s Michaelem Russellem.

Deblový titul si připsala druhá nasazená francouzská dvojice Nicolas Mahut a Édouard Roger-Vasselin, která v finále zdolala americký pár Tim Smyczek a Rhyne Williams. Po rovnocenném zisku prvních dvou setů 6–7 a 6–2, rozhodl o vítězi až závěrečný supertiebreak v poměru míčů 10–5.

Mahut tak na turnaji získal double, když vyhrál i soutěž dvouhry. Celkově si ze čtyřhry připsal sedmý titul na okruhu ATP. Roger-Vasselin proměnil i čtvrté finále v nejvyšší profesionální úrovni mužského tenisu ve vítězství a získal čtvrtý deblový triumf.

Nasazení párů 
  Santiago González /  Scott Lipsky (1. kolo)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (vítězové)
  James Blake /  Rajeev Ram (1. kolo)
  Marcelo Demoliner /  André Sá (semifinále)
 Pavouk 

{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= S González   S Lipsky
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=66
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02=
| RD1-team02= D Kudla   M Russell
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=78
| RD1-score02-3=[10]

| RD1-seed03=
| RD1-team03= T Smyczek   R Williams
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= M Matosevic   F Moser
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= J Blake   R Ram
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=[6]
| RD1-seed06=
| RD1-team06= A Shamasdin   J-P Smith
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=63
| RD1-score06-3=[10]

| RD1-seed07=
| RD1-team07= I Marčenko   D Molčanov
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=61
| RD1-score07-3=[9]
| RD1-seed08=
| RD1-team08= I Karlović   D Sharan
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3=[11]

| RD1-seed09=
| RD1-team09= M Ebden   I Sijsling
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Alt
| RD1-team10= E Gil   K Kolev
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= C Guccione   L Hewitt
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=[5]
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= M Demoliner   A Sá
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=[10]

| RD1-seed13=
| RD1-team13= R Bemelmans   M Przysiężny
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=[5]
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= P Amritraj   S Querrey
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=[10]

| RD1-seed15=
| RD1-team15= J Cerretani   K de Schepper
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16={{nowrap| N Mahut   É Roger-Vasselin}}
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= D Kudla   M Russell
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= T Smyczek   R Williams
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= A Shamasdin   J-P Smith
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=[17]
| RD2-seed04=
| RD2-team04= I Karlović   D Sharan
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=[19]

| RD2-seed05=
| RD2-team05= M Ebden   I Sijsling
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= M Demoliner   A Sá
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= P Amritraj   S Querrey
| RD2-score07-1=
| RD2-score07-2=
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=77
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= T Smyczek   R Williams
| RD4-score01-1='77
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3=[5]
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Hall of Fame Open
ATP World Tour 2013